Маро () — французьке прізвище.

Персоналії 
 Клеман Маро — французький поет доби Відродження.
 Жан Маро — французький поет і хроніст, батько Клемана Маро.
 Маро Йокович (, 1 жовтня 1987) — хорватський ватерполіст, олімпійський чемпіон.

Інше 
 Риф Маро — атол на Гаваях.

Див. також 

 Наро (значення)
 Мара (значення)

Французькі прізвища